Chaetoplea — рід грибів родини Leptosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1931 року.

Класифікація 
До роду Chaetoplea відносять 25 видів:

Примітки

Джерела 
 Clements, F.E.; Shear, C.L. 1931. The genera of Fungi. :1-496 - P.275

Роди грибів